Acompsomyces är ett släkte av svampar. Acompsomyces ingår i familjen Laboulbeniaceae, ordningen Laboulbeniales, klassen Laboulbeniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Acompsomyces